Słowo Thèze może oznaczać:
 Thèze – francuska gmina w regionie Akwitania
 Thèze – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Thèze – rzeka we Francji, dopływ Lot